Михайло Полит-Десанчич (; , Нови-Сад - , Тимишоара) - сербский политик, общественный деятель, , , , , . 

Член Сербского учёного общества ( Srpsko učeno društvo ) и Сербской королевской академии ( Srpska kraljevska akademija ), предшественников нынешней Сербской академии наук и искусств.

Биография 
Аромунского происхождения.
Изучал право в университетах Вены и Парижа, с 1861 года  - доктор права. 

Живя в Загреб, был в 1861-1868 годах (с перерывами) депутатом хорватского
Сабора. В 1873-1884 и 1906-1913 годах  (с перерывами) избирался депутатом от Воеводины в венгерский парламент, где выражал интересы зажиточной сербской буржуазии Воеводины. 

Разделял политические взгляды И. Ю. Штросмайера о необходимости сотрудничества сербов и хорватов, был умеренным сторонником взглядов С. Милетича. К решению т. н. Восточного вопроса подходил с позиций русского панславизма, ориентируясь вместе с тем на поддержку и вмешательство западно-европейской дипломатии. В своей политике не принимал в расчёт национально-освободительное движение южных славян.

Избранные публикации 
 Вереника Црногорка («Черногорская невеста», 1863 г.),
 Историческая драма «Бранивой князь Захумский» («Принц Бранивой из Захумля», 1868 г.),
 рассказ о путешествиях «Путне успомэне » («Путевые сувениры»),
 книги воспоминаний «Како сам свой век провео» («Как я прошёл через мой век», «Успомена из 1848–1849» («Воспоминания 1848–1849»), «Покойницы» («Умершие») и четыре книги «Беседе» («Слова»).

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.

Ссылки 
 биография 
Доктора наук
выпускники Парижского университета
Выпускники Венского университета
Политики Сербии 
Политики Воеводины
Академики Сербии
Мемуаристы Сербии
Депутаты Хорватского сабора
Панслависты